Foment Republicà Nacionalista, partit polític històric de Reus (Baix Camp)
 Front del Renaixement Nacional, partit polític històric de Romania